Татищев, Дмитрий
 Татищев, Дмитрий Александрович (1824—1878) — генерал-майор.
 Татищев, Дмитрий Иванович — царский стольник XVII века; участник Смоленского похода.
 Татищев, Дмитрий Николаевич (1867—1919) — ярославский губернатор, командующий Отдельным корпусом жандармов.
 Татищев, Дмитрий Павлович (1767—1845) — дипломат, коллекционер, член Государственного совета, сенатор.